

Госкора (долина)
 Госкора (потік)